Kontinental Hockey League, een Euraziatische ijshockeycompetitie
Koninklijke Hollandsche Lloyd, een voormalige Nederlandse rederij